Elkton est un le nom de plusieurs localités :

Localités



Elkton est une ville du Dakota du Sud ;
 Elkton est une ville du Kentucky ;
 Elkton est une ville du Maryland ;
 Elkton est un village du Michigan ;
 Elkton est une ville du Minnesota ;
 Elkton est une ville de l'Oregon ;
 Elkton est une ville du Tennessee ;
 Elkton est une ville de Virginie.